Кубок Баку 2014 — 4-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых хардовых кортах Бакинской теннисной академии.

В 2014 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Баку, Азербайджан, с 21 по 27 июля 2014 года. Турнир входил в подготовительную к Открытому чемпионату США серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Элина Свитолина
 Парный турнир —  Ирина Бурячок /  Оксана Калашникова

Общая информация 
Первый номер посева в одиночном турнире стала Сорана Кырстя (№ 29 в мире на тот момент). Теннисистка из Румынии проиграла уже во втором раунде швейцарке Штефани Фёгеле. Прошлогодняя чемпионка и второй номер посева Элина Свитолина смогла защитить свой титул. В финале украинская спортсменка одолела пятую сеянную и победительницу розыгрыша турнира 2012 года Бояну Йовановски. Свитолина стала первой теннисисткой, кто смог выиграть одиночные соревнования в Баку более одного раза.

В парном турнире главный приз завоевали Александра Панова и Хезер Уотсон. В финале они обыграли третьих номеров посева Йоану Ралуку Олару и Шахар Пеер.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла  Бояну Йовановски со счётом 6-1, 7-6(2).
 Свитолина выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Йовановски сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С. Кирстя
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= У. Джабир
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Каданцу
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ш. Фёгеле
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= В. Долонц
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К. Гайджари
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ш. Пеер
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= И. Мойсбургер
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= М. Рыбарикова
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=67
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= М. Эгути
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= У. Радваньская
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А. ван Эйтванк
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=0r
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Питер
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Кр. Плишкова
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Майр
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Б. Йовановски
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С. Кирстя
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ш. Фёгеле
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= В. Долонц
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ш. Пеер
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= М. Эгути
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= У. Радваньская
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К. Питер
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Б. Йовановски
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ш. Фёгеле
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ш. Пеер
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= М. Эгути
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Б. Йовановски
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ш. Фёгеле
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Б. Йовановски
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=6
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Александра Панова /  Хезер Уотсон''' обыграли  Йоану Ралуку Олару /  Шахар Пеер со счётом 6-2, 7-6(3).
 Панова выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Уотсон выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Баку

 WTA Тур 2014

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

 

Азербайджан
Теннис
Июль 2014 года
2014